Zielke ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Zielke (* 1972), deutsche Schriftstellerin
 Carl Luis Zielke (* 1989), deutscher Musiker, siehe Guaia Guaia
 Christian Zielke (* 1962), deutscher Personalmanager und Hochschullehrer
 Erich Zielke (1936–2022), Judoka und Generalkonsul der DDR
 Günter Zielke (* 1931), deutscher Politiker (CDU), MdHB
 Julius Zielke, auch Julius Zielcke (1826–1907), deutscher Maler
 Klaus Zielke (1931–2016), deutscher Orthopäde
 Leopold Zielke, auch Leopold Zielcke (1793–1861), deutscher Architekt, Maler und Zeichner
 Martin Zielke (* 1963), deutscher Bankmanager  
 Moritz Zielke (* 1973), deutscher Schauspieler
 Ottfried Zielke (1936–2016), deutscher Künstler und Cartoonist
 Roland Zielke (* 1946), deutscher Politiker (FDP) 
 Rolf Zielke (* 1964), deutscher Jazzmusiker
 Walter Zielke (* 1963), deutscher Kirchenmusiker und Musikverleger
 Werner Zielke (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Wiebke Zielke (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Willy Zielke (1902–1989), deutscher Kameramann und Filmemacher